Les Leptocleididae sont une famille éteinte de plésiosaures de petite taille qui vivaient au Crétacé inférieur (du Berriasien inférieur au début de l'Albien).
  
Les genres Leptocleidus et Umoonasaurus avaient des corps ronds et des têtes en forme de triangle.
 
 ont transféré Brancasaurus, Kaiwhekea, Nichollssaura et Thililua à cette famille.
Cependant,  ont réaffecté Kaiwhekea et Thililua à leurs positions d'origine, respectivement comme élasmosauridés et Polycotylidae.

Liste des genres 
 Kaiwhekea
 Nichollssaura
 Thililua
 Brancasaurus
 Umoonasaurus
 Leptocleidus
 Vectocleidus

Phylogénie

Galerie

Annexes

Liens externes 
 Leptocleididae sur palaeos.com
 Leptocleididae sur The Plesiosaur Directory

Références taxinomiques 
 

Sauroptérygien (nom scientifique)
Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 1908